Küther ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Küther (1929–2012), deutscher Schriftsteller
 Waldemar Küther (1911–1985), deutscher Pfarrer und Geschichtsforscher

Siehe auch:
 Küter